

Patronyme 

 Philippe François Lasnon de La Renaudière (1781-1845), écrivain et géographe français ;
 Anatole Brénier de Renaudière (1807-1885), diplomate et homme politique français ;
 Gustave Lasnon de La Renaudière (1812-1862), poète français.

Toponyme 

 La Renaudière, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire.